Лади́слав Бо́гач (; 14 апреля 1907, Угерски-Брод, Моравия, Австро-Венгрия — 4 июля 1978, Прага, ЧССР) — чехословацкий  театра и кино, . Заслуженный артист Чехословакии (1958).

Биография 
Сын учителя гимназии. Изучал право, но учёбы не закончил и ушёл в театр. С 1926 года выступал на сценах
«Освобождённого театра» (Osvobozeném divadle), театра Švandově, Театра на Виноградах, Divadlo za branou. Многолетний артист Национального театра в Праге, работал там же режиссёром, а с 1949 по 1953 год — его директором.

В 1933—1977 годах снялся более чем в 74 фильмах.

Избранная фильмография 
 1937 — Белая болезнь — сын Крога
 1937 — Девственность  —  Павел Химеш, композитор
 1953 — Предупреждение — делегат компартии 1955 — Танковая бригада — генерал Гасал
 1955 — Ян Гус— Иаков из Стршибра
 1956 — Ян Жижка  — Иаков из Стршибра

Память 
 Его именем названы улицы в Праге, Пардубице и Остраве.

Примечания

Ссылки 
 
 Ladislav Boháč on Filmová databáze (Film database)
 Ladislav Boháč on Česko-Slovenská filmová databáze (Czechoslovak film database)

Киноактёры Чехословакии
Заслуженные артисты Чехословакии
Персоналии:Национальный театр в Праге
Театральные режиссёры Чехословакии